Корнишин — русская фамилия; имеет женскую форму Корнишина.

Известные носители 
 Корнишин, Василий Иванович — Герой Советского Союза.
 Корнишин, Михаил Степанович — учёный-механик.

 Корнишина, Регина Витальевна (род. 1994) — российская футболистка.